Çələbilər – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Çələbilər – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian